Грмљани може да се односи на:

 Грмљани (Равно), насељено мјесто у општини Равно, Федерација БиХ, БиХ
 Грмљани (Требиње), насељено мјесто у граду Требиње, Република Српска, БиХ